Argentína
Veinticinco de Mayo megye, megye Chaco tartományban
Veinticinco de Mayo megye, megye Misiones tartományban
Veinticinco de Mayo megye, megye Río Negro tartományban
Veinticinco de Mayo megye, megye San Juan tartományban
Veinticinco de Mayo partido, megye Buenos Aires tartományban